En psychologie, l'impression est une idée que l'on se fait à partir d'évènements ;
 le titre de la peinture de Monet, Impression, soleil levant, à l'origine du nom du courant artistique de l'impressionnisme, est à prendre en ce sens ;
 en peinture, la couche d'impression, dite aussi imprimeure, imprimature ou impression, est la première application que l'on donne à un support de nature absorbante pour assurer la tenue des couches suivantes.
 En informatique,
l'impression numérique est une technique d'imprimerie commandée par un humain,
l'impression est utilisée pour mesurer le nombre de fois qu'un média en ligne est vu par les internautes.
 Impressions Games, plus connu sous le nom Impressions, est un ancien développeur de jeux vidéo.

Voir aussi 
 L'imprimerie est un ensemble de technologies permettant de reproduire des écrits et des illustrations en grande quantité sur des supports plans.
 Une imprimante est une machine à imprimer des documents qui est pilotée par un ordinateur.